Dixmont bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dixmont (Maine)
 Dixmont (Pennsylvania)

in Frankreich:
 Dixmont (Yonne), Gemeinde im Département Yonne